Iglesia de Santa María del Mar puede hacer referencia a:

Iglesias

España
Basílica de Santa María del Mar, basílica católica en la ciudad de Barcelona;
Iglesia de Santa María del Mar, iglesia católica en la ciudad de Valencia.

Véase también

Otros artículos
María (madre de Jesús)